Zlatá Přilba w Pardubicach 2013 – rozegrane po raz 65. w Pardubicach zawody żużlowe o "Zlatą Přilbę", w których zwyciężył Australijczyk Darcy Ward.

Wyniki 
 Pardubice, 29 września 2013

Eliminacje – Grupa I

Eliminacje – Grupa II

Eliminacje – Grupa III

Eliminacje – Grupa IV

Ćwierćfinały – Grupa I

Ćwierćfinały – Grupa II

Ćwierćfinały – Grupa III

Ćwierćfinały – Grupa IV

Półfinały – Grupa I

Półfinały – Grupa II

Finał pocieszenia

Wielki finał

Bibliografia 
 Darcy Ward wygrał Zlatą Prilbę, Przemysław Pawlicki na podium

2013
2013 w sporcie żużlowym